Universiade 1987 steht für:
 Sommer-Universiade 1987
 Winter-Universiade 1987